

События 

 Весной состоялась кровопролитная битва, в которой норманны Боэмунда Тарентского одержали победу в битве над Ридваном Халебским.
 2 августа — Убийство Вильгельма II на охоте в Нью-Форесте, Хэмпшир.
 Английским королём (последним из Нормандской династии) становится Генрих I (1068—1135), младший сын Вильгельма Завоевателя.
 1100—1135 — Король Англии Генрих I (1068—1135), четвёртый сын Вильгельма I.
 в Ла-Мот основан орден госпитальеров святого Антония
 1100—1118 — Король Иерусалима Балдуин I (1058—1118). Победа над мусульманами при Акре и Сидоне. Попытка вторжения в Египет. Женат первым браком на армянке.
 Данишменд Гази взял в плен Боэмунда.
 1100—1103 — Боэмунд Антиохийский в плену у мусульман.
 30 августа 1100 — в Витичеве прошёл 2-й съезд князей Киевской Руси. Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Давыд и Олег Святославичи заключили между собой мир, а 30 августа князья собрались для суда над Давидом Игоревичем, который нарушил перемирие, установленное в 1097 на 1-м съезде князей в Любече. Давыд был лишён Владимиро-Волынского княжества, получив взамен городки Бужск, Острог, Дубен, Черторыйск и 400 гривен серебра. Витичевский съезд преследовал цель объединения князей для борьбы с половцами. Начавшиеся после него объединённые походы русских князей в степь надолго обеспечили безопасность Руси от половцев.
 Первое упоминание города Острог.
 Первое упоминание города Дубно.
 Первое упоминание села Старый Чарторийск.
 Шах-Армениды правители большей части Западной Армении

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1100 году
 Адриан IV (папа римский) (ум. 1 сентября 1159) — папа римский с 4 декабря 1154 по 1 сентября 1159.
 Иегуда Галеви (ум. 1150) — еврейский (гебраистский) поэт и еврейско-испанско-арабский философ.
 Жеро III д’Арманьяк (ум. 1160) — граф д’Арманьяк с 1110 г., граф де Фезансак, сын Бернара III, графа д’Арманьяка, и Альпаизы де Тюренн.
 Оуайн ап Грифид (ум. 28 ноября 1170) — правитель валлийского королевства Гвинед.
 Рабейну Там (ум. 1171) — один из основателей тосафистской школы, лидер еврейства Франции, поэт.
 Сузани Самарканди

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1100 году
 Вильгельм II Рыжий (1056—1100) — король Англии (с 1087 г), второй сын Вильгельма I Завоевателя.
 Готфрид Бульонский
 Жоффруа де Мандевиль
 Наропа

См. также

Примечания